Антонио Маседа Франсес (; род. 16 мая 1957, Сагунто) — испанский футболист и тренер, выступал на позиции защитника.

Антонио сыграл почти 40 матчей за сборную Испании, а также участвовал в двух чемпионатах мира (1982 и 1986) и ЕВРО-1984, где он попал в символическую сборную турнира и стал лучшим бомбардиром своей команды.

Биография 
Антонио Маседа родился в городе Сагунто. За свою профессиональную карьеру он играл только за два клуба: «Реал Мадрид» и «Спортинг». В своем втором сезоне в Ла Лиге его команда заняла второе место и вышла в Кубок УЕФА на следующий год, где вылетели в первом же раунде.

После того, как он стал одним из лучших защитников испанской лиги, в 1985 году Антонио перешёл в лучшую команду тех лет — Реал Мадрид. В дебютном сезоне в новой команде Антонио забил целых пять мячей (больше половины всех забитых за 9 лет мячей в Спортинге) и завоевал Кубок УЕФА. Из-за травмы, полученной в сборной, Антонио вынужден был уйти из спорта довольно рано — в 31 год. Всего за свою карьеру он сыграл 242 матча и забил 25 голов.

После своей игровой карьеры он начал работать тренером. Его четвёртым клубом стал родной «Спортинг», но после того, как его команда заняла последнее место с позорным результатом в 13 очков, он уволился.

В национальной сборной Маседа сыграл 36 матчей и забил 8 мячей. Также он участвовал в трёх крупных турнирах : ЧМ-1982, ЧМ-1986 и Чемпионате Европы, где он забил два гола в историческом матче сборной Испании против сборной Мальты.

Пик его международной карьеры пришёлся как раз на чемпионат Европы. В групповом этапе он удивил всех, когда на последней минуте забил гол одной из сильнейших сборных того времени — сборную ФРГ. В полуфинале, где сборная Испании встречалась с Данией, Маседа забил гол на 67-й минуте, который вывел Испанию в овер-тайм, а потом в серию пенальти, где испанцы выиграли со счётом 5-4. Ну а в финале испанцы ничего не смогли противопоставить великолепной Франции во главе с Мишелем Платини, забившим к финалу 8 мячей в 4 матчах. Маседа не участвовал в финале из-за дисквалификации.

Ушёл из спорта Антонио после ЧМ-1986 из-за серьёзной травмы, а первый матч он сыграл 25 марта 1981 года с Англией.

Список голов в сборной

Награды 
 Чемпион Испании: 85/86; 86/87; 87/88
 Обладатель Кубка УЕФА: 85/86

Ссылки 
 Биография
 Профиль игрока
 Международные выступления

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Спортинг B» Хихон
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Бадахос»
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон
Тренеры ФК «Компостела»